Gasparo Scaruffi, economista italiano
 Piero Scaruffi, critico musicale italiano

 Palazzo Scaruffi, edificio situato a Reggio Emilia